Grötsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grötsjön, Halland, sjö i Laholms kommun,  (41,2 ha)
Grötsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (21,8 ha)
Nedre Grötsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (81,1 ha)
Övre Grötsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (36,8 ha)
Norr-Grötsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (35,6 ha)
Sör-Grötsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (22,2 ha)
Grötsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (20,9 ha)

Se även
Puurojärvi
Gröttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn